Вельє () — озеро в Новгородській області Росії.
 Вельє () — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, провінція Лечче
 Вельє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро